Warnice ist der Name für zwei Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Warnice (Dębno) (Warnitz, Kreis Königsberg/Neumark)
 Warnice (Powiat Pyrzycki) (Warnitz, Kreis Pyritz/Pommern)

Siehe auch:
 Warnitz